E pur si muove! – celebre frase attribuita a Galileo Galilei
Eppur si muove – album musicale degli Haggard
Eppur si muove – serie televisiva per bambini, mescolante attori e cartoni animati
Eppur si muove – programma di attualità del 1994
Eppur si muove – singolo del gruppo musicale Enigma, estratto dall'album A posteriori del 2006